

Cinema 
 Offside – film del 2006 diretto da Jafar Panahi
 Operazione Offside – film / documentario italiano

Fumetti 
 Offside – manga di Natsuko Heiuchi del 1987, da cui è stato tratto un anime omonimo

Musica 
 OffSide – gruppo musicale italiano
 Offside – EP dei Pretty Maids del 1992

Sport 
 Offside – fuorigioco